

Localidades

Curel (Alpes da Alta Provença)
Curel (Haute-Marne)

Desambiguações de topônimos